Avgeropoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Gerasimos Avgeropoulos (1887–1981), griechischer Militär, Partisan und Politiker
 Georgios Avgeropoulos (* 1971), griechischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Marie Avgeropoulos (* 1986), kanadische Schauspielerin